Sjoemen (oblast); een oblast in Bulgarije
Sjoemen (gemeente); een gemeente in Bulgarije
Sjoemen (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Sjoementsi; een dorp in de Bulgaarse oblast Silistra
Sjoemen (kip); een kippenras uit Bulgarije 

De Bulgaarse naam luidt in het Cyrillisch alfabet : Шумен. Dit kan op verschillende manieren in het Latijnse alfabet worden geschreven: Shumen, Šumen, of Shoumen.